völgycsillag (Astrantia) növénynemzetség
 völgycsillag, nagy völgycsillag (Astrantia major) növényfaj